Центральное политическое управление () — спецслужба, орган внутренней безопасности Италии, существовавший в 1894—1969 годах.

Была создана в 1894 году (циркуляры Генерального директората полиции Королевства Италии 5116 от 05.25.1894 и 6329 от 16.08.1894) с целью систематически отслеживать так называемые «подрывные элементы», а также безработных и бродяг (к которым нередко причисляли, например, бродячих актеров) в интересах порядка и общественной безопасности.

Создание спецслужбы было одной из мер установления политического контроля за первыми национальными организациями итальянского пролетариата. Инструкции Управления предусматривали ведение реестра «подрывных элеменнтов» с указанием в досье их биографических данных и политической ориентации, в частности, выделялись категории «анархисты», «социалисты-анархисты», «социалисты» и «республиканцы».

Ряд досье, собранных Управлением, восходят ко времени до его создания, но редко содержат данные ранее 1880 года. До прихода к власти фашистов в 1922 году Управление сформировало досье примерно на 40 тысяч человек, преимущественно социалистов (включая досье на Бенито Муссолини, который в молодости состоял в социалистической партии), анархистов и республиканцев, и, начиная с 1921 года, коммунистов.

Во время фашизма Управление было расширено и укреплено, особенно после принятия  в 1926 году и создания в 1931 году OVRA — органа для борьбы с антифашистами. В период фашизма Управление составило досье более чем на 110 тысяч человек.

Архивы Управления, которые хранятся в  содержат данные около 152 тысяч человек, из которых по крайней мере одна треть относится к антифашистам.

После Второй мировой войны Управление было перепрофилировано и занималось в основном делами бывших фашистов, анархистов, социалистов и коммунистов. В 1969 году было ликвидировано.

Примечания

Литература 
 Quaderni dell’ANPPIA, Antifascisti nel casellario politico centrale, 20 voll., 1992.
 Mauro Canali, Le spie del regime, il Mulino, 2004.
 P. Carucci, L’organizzazione dei servizi di polizia dopo l’approvazione del T.U. delle leggi di PS nel 1926, in Rassegna degli Archivi di Stato, 31, 1976, pp. 82–115
 A. Fiori, La stampa nel Casellario politico centrale, in Rassegna degli Archivi di Stato, 61, 2001, n. 1-3, pp. 226–243
 Mimmo Franzinelli, I tentacoli dell’Ovra, Bollati Boringhieri, 1999—2000.
 A. G. Ricci, Le fonti iconografiche dell’Archivio Centrale dello Stato, in L’immigration italienne en France dans les années 20, Actes du colloque organisé par le CEDEI à Paris, 15-17ottobre 1987, Parigi, 1988, pp. 77–81
 A. G. Ricci, L’occhio della polizia — Le regard de la police, in L’Italia in esilio. L’emigrazione italiana in Francia tra le due guerre — L’Italie en exil. L’emigration italienne en France entre le deux guerres, Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento per l’informazione e l’editoria, 1993, pp. 258–277
 M. Serio, Le catalogue informatique du Casellario politico centrale, in L’immigration italienne en France dans les années 20, Actes du colloque organisé par le CEDEI à Paris, 15-17ottobre 1987, Parigi, 1988, pp. 15–27, ora in Istituzioni e politiche per i beni culturali. Materiali per una storia, Bologna, Bononia University Press, 2005, pp. 165–176
 G. Tosatti, Il Ministero degli Interni. Le origini del Casellario politico centrale, in Istituto per la scienza dell’amministrazione pubblica, Le riforme crispine, vol. I, Amministrazione statale, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 447–485
 G. Tosatti, La banca dati del Casellario politico centrale presso l’Archivio centrale dello Stato, in Archivi e computer, 1992, n. 2, pp. 134–144
 G. Tosatti, L’anagrafe dei sovversivi italiani: origini e storia del Casellario politico centrale, in Le carte e la storia, 1997, n. 2, pp. 133–150
 G. Tosatti, Il Ministero dell’interno. Uomini e strutture (1861—1961), Roma, effegierre, 2004
 E. Vial, Le fonds du Casellario Politico Centrale à l’Archivio Centrale dello Stato, in L’immigration italienne en France dans les années 20, Actes du colloque organisé par le CEDEI à Paris, 15-17ottobre 1987, Parigi, 1988, pp. 29–46

Спецслужбы Италии